Seabiscuit kan syfta på

 Seabiscuit (häst) – amerikansk galopphäst, född 23 maj 1933, död 1947
 Seabiscuit (travhäst) – finsk varmblodig travhäst (valack), född 3 mars 2007. Tränad av Timo Nurmos.
 Seabiscuit (film) – en amerikansk långfilm från 2003 i regi av Gary Ross